Hornich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hornich (1906–1979), österreichischer Mathematiker
 Theresa Hornich (* 1991), österreichische Eishockeytorhüterin